Diario Extra puede referirse a:

 Extra, diario de San José de Costa Rica con la crónica roja de la prensa local.
 Extra, diario de Guayaquil (Ecuador) con la crónica roja de la prensa local.
 Extra, diario de Asunción (Paraguay)